Stargate SG-1 – serie televisiva di fantascienza
 SG-1 – squadra ammiraglia dello Stargate Command in Stargate SG-1